Frances er et fornavn, den feminine version af Francis.

Det kan også betyde:

Steder 
 Frances, Kentucky
 Frances, Washington
 Frances, South Australia - en by

Skibe 
 Frances (1839) - en kutter ødelagt ved South Neptune Island den 29. august 1840

Andre anvendelser 
 Frances (hest) - en New Zealand hest
 Frances (film) - en 1982 film med Jessica Lange i hovedrollen som skuespilleren Frances Farmer
 Hurricane Frances (flertydig) - flere cykloner
 Frances - de Allieredes kodenavn for den japanske Yokosuka P1Y bomber fra 2. verdenskrig

Se også 
 Francesca - anden form for navnet "Frances"
 Francesco - Francis, Franciscus, Frank - mandeformer af navnet "Frances"